Мари́шка (Marischka) — фамилия:

 Маришка, Александра (род. 1945) — немецкая актриса и фотограф.
 Маришка, Георг (1922—1999) — австрийский режиссёр, актёр и сценарист, сын Губерта Маришки.
 Маришка, Губерт (1882—1959) — австрийский актёр, певец оперетты, режиссёр и сценарист, старший брат Эрнста Маришки.
 Маришка, Николь (род. 1968) — немецкая актриса.
 Маришка, Отто (1912—1991) — австрийский футболист.
 Маришка, Франц (1918—2009) — австрийский режиссёр, киноактёр и сценарист, сын Губерта Маришки.
 Маришка, Эрнст (1893—1963) — австрийский режиссёр и сценарист, младший брат Губерта Маришки.

Другое 
 Родник Маришка — родник Маришка, являются особо охраняемых природных территорий Ульяновской области (ОППТ № 90, постановление главы администрации Ульяновской области № 32 от 20.02.1996 года).